Кубок Йохана Кройфа 2008 года () — 19-й розыгрыш Суперкубка Нидерландов, в котором встречались чемпион страны сезона 2007/08 ПСВ и обладатель Кубка Нидерландов 2007/08 «Фейеноорд». Встреча состоялась 23 августа 2008 года в Амстердаме, на стадионе «Амстердам Арена».

Матч

Примечания

Ссылки 
 Отчёт на soccerway.com

2008
Матчи ФК ПСВ
Матчи ФК «Фейеноорд»
Нидерланды
Спорт в Нидерландах в 2008 году
Август 2008 года
События 23 августа
Спортивные соревнования в Амстердаме